

Література 

«Я звинувачую» () — стаття французького письменника Еміля Золя 1898 року, написана як реакція письменника на справу Дрейфуса.

Кінематограф 

 Я звинувачую (фільм, 1919) — німий, нині втрачений, французький фільм режисера Абеля Ґанса.
 Я звинувачую (фільм, 1938) — французький фільм реж. Абеля Ґанса, ремейк його ж фільму 1919 року.
 Я звинувачую (фільм, 1958) — британський біографічний фільм, реж. Хосе Феррера.
  — канадський кримінальний фільм-трилер, реж. Джон Кечем.